В этом списке представлены футболисты, когда-либо выступавшие за клуб «Ростов» из Ростова-на-Дону во всех официальных турнирах. Данные приведены по состоянию на 28.11.2022.

Полевые игроки

Вратари

Статистика 
Всего игроков — 755 (683 — полевых игроков, 72 — вратарей).

Гражданство:

Главные тренеры

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Ростов»
 Сайт фанатов ФК «Ростсельмаш»
 История ФК «Ростов»
 Профиль ФК «Ростов» на сайте footballfacts

Ростов
ФК «Ростов»